Три рубля (платиновая монета) (3 рубли на серебро) — платиновая монета Российской империи номиналом в три рубля. Чеканилась по указу Николая I Санкт-Петербургским Монетным двором с 1828 по 1845 год.

История

Аверс 

На лицевой стороне изображён двуглавый орёл, на головах которого две императорские короны, а над ними третья большего размера. В когтях правой лапы орла расположен императорский скипетр, а в когтях левой — держава. На груди орла находится герб Московский: в червлёном щите изображён святой Георгий Победоносец на коне, повёрнутом на лево, в вооружении и без мантии, поражающий копьём крылатого дракона. Вокруг щита цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На каждом крыле орла по три щита с гербами. На правом — герб Казанского, Астраханского и Сибирского царств. На левом — герб Польского и Херсониса Таврического царств, а также Великого Княжества Финляндского. Вокруг всего располагается зубчатый ободок.

Реверс 
Внутри зубчатого кружка надпись: "3 | РУБЛИ | НА СЕРЕБРО | —— |", под ней в две строки обозначение года и места чеканки: «С. П. Б.». Снаружи зубчатого кружка круговая надпись по часовой стрелке определяет содержание драгоценного металла: «2 ЗОЛ. 41 ДОЛ. ЧИСТОЙ УРАЛЬСКОЙ ПЛАТИНЫ». Вокруг всего располагается зубчатый ободок.

Описание 
Монета имеет рифлёный гурт № 3 (по Гилю). Изготовлена из платины 0.950 пробы. Имеет вес 10.36 грамм, из которой 9.89 грамм чистой платины. Диаметр монеты — 23.3 мм. (23.4 мм.), толщина — 1.4 мм.

Годы чеканки, редкость, тираж и особенности монет этой серии можно увидеть в приведённой ниже таблице:

Примечания

Литература

См. также 
 Платиновые монеты
 Платиновые монеты Российской империи

Монеты Российской империи
Платиновые монеты
Три рубля